Das 15-km-Einzel der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 11. Februar in Soldier Hollow ausgetragen.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Einzel (Frauen)
Frauenskiwettbewerb